Taylor County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Taylor County, Florida
 Taylor County, Georgia
 Taylor County, Iowa
 Taylor County, Kentucky
 Taylor County, Texas
 Taylor County, West Virginia
 Taylor County, Wisconsin